Накодочес има више значења:
 Округ Накодочес (Тексас)
 Накодочес (Тексас)